Ždírec est un toponyme qui peut désigner :

Ždírec, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Ždírec, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Ždírec, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Ždírec, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Ždírec nad Doubravou, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie